Příjmení Polanco nosí více významných osobností:

 Anselm Polanco (1881–1939) – španělský augustinián, biskup
 Dascha Polanco (* 1982) – dominikánsko-americká herečka
 Santiago Polanco Abreu (1920–1988) – portorický herec

Externí odkazy